Lista de países por percentagem de pessoas irreligiosas em sua população. Irreligião é a ausência, indiferença ou hostilidade para com a religião.

Lista 
O Instituto Gallup tem a mais ampla definição de irreligião: a pergunta solicitada foi "A religião é uma parte importante do seu quotidiano?", os que responderam "não" à pergunta estão representados abaixo. O Instituto de Comunicação Dentsu mostra a percentagem de pessoas que se afirmaram como "sem religião". E Zuckerman dá a definição mais estrita, citando o número dos que se descreveram como "ateus ou agnósticos" na população.